Tabaluga beschreibt:

die ursprünglich fiktionale Figur von Sänger Peter Maffay, siehe Tabaluga
eine deutsch-australische Zeichentrickserie, siehe Tabaluga (Zeichentrickserie)
eine Unterhaltungs- und Spielshow für Kinder, siehe Tabaluga tivi 
ein Musical für Kinder und Erwachsene, siehe Tabaluga & Lilli
das elfte Studioalbum des Sängers Peter Maffay, siehe Tabaluga oder die Reise zur Vernunft